Living Thing — пятый альбом шведской инди-поп-рок-группы Peter Bjorn and John. Релиз альбома состоялся 30 марта 2009 года в Великобритании и 31 марта в США.

Отзывы 
Первоначальная критика альбома Living Thing в итоге сменилась на общее положительное отношение. На сайте Metacritic, публикующем усреднённый рейтинг на основе 100 обзоров ведущих критиков, альбом набрал 68 баллов, основанных на 23 обзорах.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2008 года
Альбомы Peter Bjorn and John